

Охле — село в гміні Відава Ласького повіту Лодзинського воєводства
 Охле — село в гміні Коло Кольського повіту Великопольського воєводства